Джейми Райан Хопкатт (; 23 июня 1992, Йорк, Англия) — английский футболист, полузащитник финского клуба «Мариехамн».

Биография 

В 2010 году Хопкатт начал свою профессиональную карьеру. Первым клубом игрока стал «Йорк Сити», где выступал в молодёжном составе команды. В августе 2010 года игрока на месяц арендовал «Уитби Таун», а позже «Стоксли». По окончании аренды, футболист заключил полноценный контракт с «Оссетт Таун». В 2011 году Джейми покинул клуб и заключил контракт с «Тадкастер Альбион».

Зимой 2011 года главный тренер «Эстерсунда» Грэм Поттер пригласил футболиста на просмотр. По его окончании игрок заключил с клубом трёхмесячный контракт. После того, как срок соглашения истёк, Джейми подписал соглашение до конца сезона. После переговоров между игроком и тренером в конце сезона, Хопкатт перезаключил контракт, сроком на два года. Новый контракт с клубом футболист подписал в 2014 году. В середине сезона чемпионата Швеции издание «Aftonbladet» внесло игрока в десятку лучших игроков лиги, в то время как местная газета «Östersunds-Posten» поставила футболиста на пятое место лучших игроков «Эстерсунда» за всё время. 4 апреля 2016 года Хопкатт дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, на 58-й минуте заменив Габриэля Соми, а на 82-й минуте получил травму (двойной перелом голени), выбыв до конца сезона.

Клубная статистика 

Комментарии

Достижения 
 «Эстерсунд»
 Серебряный призёр Суперэттан: 2015
 Обладатель Кубка Швеции: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на SvenskFotboll

Футболисты Англии
Игроки ФК «Уитби Таун»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Хапоэль» Кфар-Сава
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Мариехамн»